

Biologia 
 Ravanello cinese (Raphanus sativus var. longipinnatus)
 Ravanello comune (Raphanus sativus)
 Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum)

Persone 
 Oreste Ravanello – organista e compositore italiano
 Rick Ravanello – attore canadese